Spiralna rura stosowana w przemyśle wprowadzająca czynnik chłodzący lub grzewczy
 Rodzaj sukulentu
 Rodzaj kolubryny
 Przystanek kolejowy